Aglais — голарктический род дневных бабочек.

Описание 
Центральная ячейка на задних крыльях является незамкнутой. Внешний край крыльев волнистый с более заметными выступами на жилке M1 на передних крыльях, и на жилке M3 на задних. Маргинальная перевязь на передних крыльях ограничена от рыжего субмаргинального поля рядом голубых лунок. Крылья на нижней стороне с рисунком из бурых оттенков, имитирующих кору дерева.

Виды 
В состав рода входят:
 Aglais connexa (Butler, 1882) — Крапивница слитнопятнистая
 Aglais ichnusa (Hübner, 1819)
 Aglais io (Linnaeus, 1758) — Павлиний глаз
 Aglais kaschmirensis (Kollar, 1844)
 Aglais ladakensis (Moore, 1882)
 Aglais milberti (Godart, 1819)
 Aglais nixa (Grum-Grshimailo, 1890)
 Aglais rizana (Moore, 1872)
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — Крапивница

Галерея

Примечания 

Нимфалиды
Роды чешуекрылых